Премия AVN лучшему исполнителю года () — ежегодная награда, вручаемая в январе в Лас-Вегасе, Невада на церемонии AVN Awards.

Лауреаты и номинанты

1990-е годы

2000-е годы

2010-е годы

2020-е годы

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 

AVN Awards